Саласа́р () — испанско-баскская фамилия, дворянский род и топоним. В португальском и французском произношении — Салаза́р, в английском — Са́лазар.

Фамилия 
 Саласар, Абель (1917—1995) — мексиканский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Саласар, Алонсо де (XVI век) — испанский мореплаватель, открывший Маршалловы острова.
 Саласар, Виктор (1933—2017) — аргентинский боксёр.
 Саласар, Виктор Эсекьель (род. 1993) — аргентинский футболист.
 Саласар, Грегорио (1773—1838) — государственный и военный деятель Центральной Америки.
 Саласар, Карлос (1800—1867) — центральноамериканский военный и политический деятель XIX века.
 Саласар, Карлос Энрике — гватемальский шахматист.
 Саласар, Луис де (1658—1734) — испанский специалист по генеалогии.
 Саласар, Николас (род. 1997) — аргентинский футболист.
 Саласар, Пабло (род. 1982) — коста-риканский футболист.
 Саласар, Рамон (род. 1963) — испанский кинорежиссёр.
 Саласар, Сантьяго (род. 1974) — перуанский футболист.
 Саласар, Хайме (1931—2011) — мексиканский футболист, полузащитник.
 Саласар, Хорхе (1939—1980) — никарагуанский предприниматель и политик, убитый сандинистами.
 Саласар, Хосе (род. 1963) — уругвайский футболист, выступавший на позиции полузащитника за сборную Уругвая.
 Саласар, Хосе Грегорио (1773—1838) — центральноамериканский военный и политический деятель середины XIX века.
 Саласар, Хуан де (1508—1560) — испанский конкистадор, основатель Асунсьона.
 Саласар, Хулио Сесар (род. 1993) — мексиканский легкоатлет.
 Саласар, Элисео (род. 1954) — чилийский автогонщик.

Составные фамилии 
 Саласар Арруэ, Сальвадор (псевдоним Саларруэ; 1899—1975) — сальвадорский писатель и художник.
 Саласар-и-Бакихано, Мануэль (1777—1850) — перуанский военный и политический деятель.
 Саласар Гомес, Хесус Рубен (род. 1942) — колумбийский кардинал.
 Монтойя Саласар, Рамон (1880—1949) — испанский гитарист и композитор фламенко.
 Саласар Лопес, Хосе (1910—1991) — мексиканский кардинал.
 Саласар-и-Фриас, Алонсо де (1564—1636) — инквизитор, критик охоты на ведьм.

Салазар 
 Салазар, Антониу ди (1889—1970) — португальский государственный деятель.
 Салазар, Кен (род. 1955) — американский политик.
 Салазар, Майкл (род. 1992) — белизско-американский футболист.
 Салазар, Роза (род. 1985) — канадо-американская актриса.
 Салазар, Филипп-Жозеф (род. 1955) — французский философ и филолог, аналитик политической риторики.
 Салазар Слизерин — вымышленный персонаж, герой романов о Гарри Поттере.

Топоним 
 Эспарса-де-Саласар — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра.
 Ронкаль-Саласар — историческая область и район (комарка) в Испании, находится в провинции Наварра.

Примечания